Во́ря — название рек в России:

 Воря — река в Московской области, приток Клязьмы.
 Воря — река в Московской и Смоленской областях, приток Угры.
 Малая Воря — река в Московской и Смоленской областях, приток реки Вори, впадающей в Угру.

См. также 
 Воря-Богородское — деревня в Щёлковском районе Московской области.